Grendel (sluiting), een stuk hang-en-sluitwerk om een beweegbaar onderdeel te vergrendelen.
 Grendel (mythisch wezen), een fictief afschrikwekkend wezen in het circa 8e-eeuwse Angelsaksische epos Beowulf.
 Grendel (boek), het bekendste boek van de Amerikaanse schrijver John Gardner, waarin de Beowulf-legende vanuit het monster Grendel wordt verteld.
 Grendel (strip), een strip van de Amerikaanse tekenaar Matt Wagner sinds 1982.
 Grendel (band), een Nederlands/Britse undergoundmuziekgroep sinds 1997, vernoemd naar het monster.
 Grendel (steenhouwen), een inmiddels verdwenen stuk handgereedschap van de steenhouwer.
 Grendel (België), een plaats in de Belgische gemeente Attert.
 Beowulf & Grendel, een film van Sturla Gunnarsson uit 2006, gebaseerd op het Oudengelse gedicht.

Personen met de naam Grendel
 Elize Grendel